Дом отдыха Чепца — посёлок в Глазовском районе Удмуртии. Административный центр Адамского сельского поселения.

География 

Улицы:
 Огородная
 Садовая
 Солнечная

История 
Посёлок был построен в 1957 году для сотрудников профилактория Чепецкого механического завода и дома отдыха «Чепца». Жителями посёлка стали в основном переселенцы из близлежащих деревень. Первый жилой дом в посёлке был построен в 1962 году.

Население 

 Национальный состав
Согласно результатам переписи 2002 года, в национальной структуре населения русские составляли 44 %, удмурты — 47 %

Инфраструктура 
В поселке работают детский сад и фельдшерско-акушерский пункт.

Примечания 

Населённые пункты Глазовского района